Лихарева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы  
 Лихарева, Елизавета Александровна (в девичестве Теряева; 1778—1845) — российская писательница и переводчица. 
 Лихарева, Татьяна Константиновна (род. 1940) — советская фигуристка, четырёхкратная чемпионка СССР в одиночном катании.
 Лихарева, София Алексеевна (1883—1980) — русская эмигрантка в Польше, основательница Регионального музея имени Войцеха Кентшиньского в городе Кентшин.